Mistrzostwa Europy kadetów w piłce siatkowej 2013 odbyły się w Bośni i Hercegowinie w Laktaši i w Serbii w Belgradzie  w dniach od 12 kwietnia do 21 kwietnia 2013 roku. W turnieju uczestniczyło  12 drużyn. Tytułu sprzed dwóch lat bronili reprezentanci Serbii.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5-8 

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4 

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Linki zewnętrzne 

K
2013 w piłce siatkowej